Чемпионат Люксембурга по футболу 1922/1923 — 13-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1922/1923
Люксембург
Люксембург
1922 год в Люксембурге
1923 год в Люксембурге